Nuthin' Fancy — третій студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 24 березня 1975 року.

Композиції 
 Saturday Night Special – 5:08
 Cheatin' Woman – 4:38
 Railroad Song – 4:14
 I'm a Country Boy – 4:24
 On the Hunt – 5:25
 Am I Losin' – 4:32
 Made in the Shade – 4:40
 Whiskey Rock-a-Roller – 4:33

Джерела 
 Nuthin' Fancy  allmusic
 Nuthin' Fancy  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Березень 1975